Vale tudo – tipo di combattimento a mani nude e a contatto pieno
 Senza scrupoli (Vale tudo) – telenovela brasiliana
 Vale tudo – album di Sandra de Sá del 1983
 Vale tudo - O som e a fúria de Tim Maia – libro biografico di Nelson Motta del 2007
 Valetudo –  satellite naturale di Giove
 Valetudo – divinità romana del benessere e della salute, pronipote di Giove